Dit is een lijst van planetoïden 14801-14900. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (14801) - || 1980 PE3|| 15 augustus 1980 || Royal Observatory Edinburgh
|-
| (14802) - || 1981 DJ2|| 28 februari 1981 || S. J. Bus
|-
| (14803) - || 1981 EL7|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (14804) - || 1981 EW13|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (14805) - || 1981 ED15|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (14806) - || 1981 EV25|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (14807) - || 1981 EN26|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (14808) - || 1981 EV27|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (14809) - || 1981 ES28|| 6 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (14810) - || 1981 EM31|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (14811) - || 1981 ED43|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (14812) - || 1981 JR1|| 9 mei 1981 || Felix Aguilar Observatory
|-
| (14813) - || 1981 QW2|| 23 augustus 1981 || H. Debehogne
|-
| (14814) Gurij || 1981 RL2|| 7 september 1981 || L. G. Karachkina
|-
| (14815) Rutberg || 1981 TH3|| 7 oktober 1981 || T. M. Smirnova
|-
| (14816) - || 1981 UQ22|| 24 oktober 1981 || S. J. Bus
|-
| (14817) - || 1982 FJ3|| 21 maart 1982 || H. Debehogne
|-
| (14818) - || 1982 UF7|| 21 oktober 1982 || L. G. Karachkina
|-
| (14819) - || 1982 UC11|| 25 oktober 1982 || L. V. Zhuravleva
|-
| (14820) Aizuyaichi || 1982 VF4|| 14 november 1982 || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| (14821) Motaeno || 1982 VG4|| 14 november 1982 || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| (14822) - || 1984 SR5|| 21 september 1984 || H. Debehogne
|-
| (14823) - || 1984 ST5|| 21 september 1984 || H. Debehogne
|-
| (14824) - || 1985 CF2|| 13 februari 1985 || H. Debehogne
|-
| (14825) - || 1985 RQ || 14 september 1985 || E. Bowell
|-
| (14826) Nicollier || 1985 SC1|| 16 september 1985 || P. Wild
|-
| (14827) Hypnos || 1986 JK || 5 mei 1986 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (14828) - || 1986 QT1|| 27 augustus 1986 || H. Debehogne
|-
| (14829) Povalyaeva || 1986 TR11|| 3 oktober 1986 || L. G. Karachkina
|-
| (14830) - || 1986 XR5|| 5 december 1986 || Oak Ridge Observatory
|-
| (14831) Gentileschi || 1987 BS1|| 22 januari 1987 || E. W. Elst
|-
| (14832) Alechinsky || 1987 QC3|| 27 augustus 1987 || E. W. Elst
|-
| (14833) - || 1987 SP1|| 21 september 1987 || E. Bowell
|-
| (14834) - || 1987 SR17|| 17 september 1987 || L. I. Chernykh
|-
| (14835) Holdridge || 1987 WF1|| 26 november 1987 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (14836) Maxfrisch || 1988 CY || 14 februari 1988 || F. Börngen
|-
| (14837) - || 1988 RN2|| 8 september 1988 || P. Jensen
|-
| (14838) - || 1988 RK6|| 6 september 1988 || H. Debehogne
|-
| (14839) - || 1988 RH8|| 11 september 1988 || V. G. Shkodrov
|-
| (14840) - || 1988 RR11|| 14 september 1988 || S. J. Bus
|-
| (14841) - || 1988 TU || 13 oktober 1988 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (14842) - || 1988 TN1|| 13 oktober 1988 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (14843) - || 1988 VP3|| 12 november 1988 || Y. Oshima
|-
| (14844) - || 1988 VT3|| 14 november 1988 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (14845) Hegel || 1988 VS6|| 3 november 1988 || F. Börngen
|-
| (14846) Lampedusa || 1989 BH || 29 januari 1989 || Osservatorio San Vittore
|-
| (14847) - || 1989 CY2|| 4 februari 1989 || E. W. Elst
|-
| (14848) - || 1989 GK1|| 3 april 1989 || E. W. Elst
|-
| (14849) - || 1989 GQ1|| 3 april 1989 || E. W. Elst
|-
| (14850) - || 1989 QH || 29 augustus 1989 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (14851) - || 1989 SD || 23 september 1989 || Y. Mizuno, T. Furuta
|-
| (14852) - || 1989 SE || 23 september 1989 || Y. Mizuno, T. Furuta
|-
| (14853) - || 1989 SX || 30 september 1989 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (14854) - || 1989 SO1|| 26 september 1989 || E. W. Elst
|-
| (14855) - || 1989 SP9|| 25 september 1989 || H. Debehogne
|-
| (14856) - || 1989 SY13|| 26 september 1989 || J. M. Baur, K. Birkle
|-
| (14857) - || 1989 TT || 1 oktober 1989 || E. F. Helin
|-
| (14858) - || 1989 UW3|| 27 oktober 1989 || E. F. Helin
|-
| (14859) - || 1989 WU1|| 25 november 1989 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (14860) - || 1989 WD3|| 27 november 1989 || Y. Oshima
|-
| (14861) - || 1990 DA2|| 24 februari 1990 || H. Debehogne
|-
| (14862) - || 1990 EQ2|| 2 maart 1990 || E. W. Elst
|-
| (14863) - || 1990 OK || 18 juli 1990 || E. F. Helin
|-
| (14864) - || 1990 QK4|| 23 augustus 1990 || H. E. Holt
|-
| (14865) - || 1990 QE7|| 20 augustus 1990 || E. W. Elst
|-
| (14866) - || 1990 RF1|| 14 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (14867) - || 1990 RW4|| 15 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (14868) - || 1990 RA7|| 13 september 1990 || H. Debehogne
|-
| (14869) - || 1990 ST8|| 22 september 1990 || E. W. Elst
|-
| (14870) - || 1990 SM14|| 24 september 1990 || H. Debehogne
|-
| (14871) Pyramus || 1990 TH7|| 13 oktober 1990 || L. D. Schmadel, F. Börngen
|-
| (14872) Hoher List || 1990 UR || 23 oktober 1990 || E. W. Elst
|-
| (14873) Shoyo || 1990 UQ2|| 28 oktober 1990 || K. Kawanishi, M. Sugano
|-
| (14874) - || 1990 US4|| 16 oktober 1990 || E. W. Elst
|-
| (14875) - || 1990 WZ1|| 18 november 1990 || E. W. Elst
|-
| (14876) - || 1990 WD2|| 18 november 1990 || E. W. Elst
|-
| (14877) Zauberflote || 1990 WC9|| 19 november 1990 || E. W. Elst
|-
| (14878) - || 1990 WE9|| 19 november 1990 || E. W. Elst
|-
| (14879) - || 1991 AL2|| 7 januari 1991 || R. H. McNaught
|-
| (14880) - || 1991 CJ1|| 7 februari 1991 || T. Seki
|-
| (14881) - || 1991 PK || 5 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (14882) - || 1991 PP11|| 9 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (14883) - || 1991 PT11|| 7 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (14884) - || 1991 PH16|| 7 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (14885) - || 1991 RF2|| 6 september 1991 || E. W. Elst
|-
| (14886) - || 1991 RL9|| 11 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (14887) - || 1991 RQ14|| 15 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (14888) - || 1991 SN1|| 30 september 1991 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (14889) - || 1991 VX2|| 5 november 1991 || A. Sugie
|-
| (14890) - || 1991 VG3|| 4 november 1991 || E. F. Helin
|-
| (14891) - || 1991 VY4|| 5 november 1991 || S. Otomo
|-
| (14892) - || 1991 VE5|| 4 november 1991 || S. Otomo
|-
| (14893) - || 1992 DN6|| 29 februari 1992 || UESAC
|-
| (14894) - || 1992 EA8|| 2 maart 1992 || UESAC
|-
| (14895) - || 1992 EJ24|| 2 maart 1992 || UESAC
|-
| (14896) - || 1992 EB26|| 8 maart 1992 || UESAC
|-
| (14897) - || 1992 GE5|| 6 april 1992 || E. W. Elst
|-
| (14898) - || 1992 JR3|| 7 mei 1992 || H. Debehogne
|-
| (14899) - || 1992 LS || 3 juni 1992 || G. J. Leonard
|-
| (14900) - || 1992 RH5|| 2 september 1992 || E. W. Elst|}

Planetoïdenlijsten